Сан Дарио има више значења:

 Сан Дарио (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Дарио (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Дарио (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику